Аллсвенскан 1924/1925 () — 1-й сезон чемпионата Швеции по футболу. Он начался 3 августа 1924 года и закончился 7 июня 1925 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Швеции на rsssf.com

1924/1925
Швеция
Спорт в Швеции в 1925 году
Футбол в Европе в 1925 году
Спорт в Швеции в 1924 году